Гаплогруппа R1a:
 Гаплогруппа R1a (Y-ДНК)
 Гаплогруппа R1a (мтДНК)